Guavio puede estar haciendo referencia a:

 Guavio, central hidroeléctrica de Colombia.
 Guavio, embalse del oriente de Cundinamarca, en Colombia.
 Guavio, río represado en el embalse del mismo nombre. 
 Guavio, provincia del departamento de Cundinamarca.